Miejscowości w USA:
 Wingate – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Wingate – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union
Dzielnice:
 Wingate – dzielnica Brooklynu
W Wielkiej Brytanii:
 Wingate – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)